Добру́нское сельское поселение — муниципальное образование в южной части Брянского района Брянской области. Центр — деревня Добрунь.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Добрунского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Брянского района
Сельские поселения Брянской области